Harare può riferirsi a:

 Harare, capitale dello Zimbabwe
 La provincia di Harare, Zimbabwe
 Laltopiano di Harare, Zimbabwe
 Harare Mambo Band, gruppo musicale dello Zimbabwe